Русовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Русовщина — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Русовщина — деревня в Любытинском районе Новгородской области.